Konjugation (von lateinisch coniugatio „Verbindung“) steht für:

 Konjugation (Grammatik), Beugung von Verben
 Konjugation (Mathematik), Abbildung einer komplexen Zahl
 Konjugation (Chemie), Bindungsphänomen bei Molekülen mit Kohlenstoffketten
 Konjugation (Biologie), Übertragung von Genmaterial zwischen Kleinstlebewesen
 Konjugation (Biochemie), Verbinden von Stoffen bei der Biotransformation
 Konjugation (Pantoffeltierchen), Austauschprozess von Erbinformationen
 Konjugation (Gruppentheorie), Automorphismus einer Gruppe
 Ankopplung eines Stoffs an einen Antikörper, siehe Immunkonjugat

Siehe auch: